Gottesanbeterin steht für:

 Gottesanbeterinnen, anderer Name für Fangschrecken (Mantodea), Ordnung der Insekten
 Europäische Gottesanbeterin, eine Art der Ordnung der Fangschrecken

Siehe auch:
 Die Gottesanbeterin